Plug-in, extensão ou complemento — programa de computador usado para adicionar funções a outros programas maiores
 Add-on (Mozilla) — complementos que modificam ou estendem a funcionalidade do Firefox ou de outros programas da Mozilla
 Pacote de expansão — adição a um jogo de RPG, tabuleiro ou eletrônico já existente
 Conteúdo para download — conteúdo adicional para jogos eletrônicos adquirido através da internet
 Periférico — equipamento ou acessório informático ligado à unidade central de processamento (CPU)